Mats Gustafsson (ciclista)
 Mats Gustafsson (futebolista)
 Mats Gustafsson (músico)

Desambiguações de antropônimos